Leuthard est un prénom surtout porté au cours du Haut Moyen Âge notamment par :

 Leuthard Ier de Paris
 Leuthard II de Paris
 Leuthard de Sundgau